Ngoye peut désigner :
 Achille Ngoye, un journaliste et écrivain congolais (RDC)
 l'arrondissement de Ngoye, une subdivision du Sénégal
 la communauté rurale de Ngoye, une subdivision du Sénégal
 Ngoye, une ville du Sénégal